Rogier Bernard I van Foix
 Rogier Bernard II van Foix
 Rogier Bernard III van Foix